Чорань () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Чорань () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Пуфешть.